Il doppio del torneo di tennis Stowe Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Johan Kriek e Larry Stefanki che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Robert Lutz 2–6, 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Robert Lutz (finale)
 Fritz Buehning /  Dick Stockton (semifinali)

 Marcel Freeman /  John Hayes (primo turno)
 Charles Buzz Strode /  Morris Skip Strode (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stowe Open 1981